La Princesa Woizlawa Feodora de Reuss (nacida Duquesa de Mecklemburgo, 17 de diciembre de 1918 - 3 de junio de 2019) fue una noble alemana y un miembro de la Casa de Mecklemburgo-Schwerin.  A su muerte a la edad de 100 años, era la miembro de la realeza de más edad y la residente de más edad de Gorwihl.

Debido a que no existen miembros masculinos en la familia, la casa se considera extinta debido a la ley sálica sucesoria.

Primeros años 
La duquesa Woizlawa Feodora de Mecklemburgo nació justo después de la abdicación de su primo hermano Federico Francisco IV del Gran Ducado de Mecklemburgo-Schwerin, y la fundación de la República de Weimar. Sus padres eran el Duque Adolfo Federico de Mecklemburgo y la Princesa Victoria Feodora de Reuss zu Schleiz. Su padre era el séptimo hijo del Gran Duque Federico Francisco II de Mecklemburgo-Schwerin (1823-1883) con su tercera esposa, la Princesa María de Schwarzburgo-Rudolstadt (1850-1922). Su madre, la Princesa Victoria Feodora, era la mayor de los hijos de Enrique XXVII, Príncipe de Reuss (línea menor) y de la Princesa Elisa de Hohenlohe-Langenburg. La Princesa Victoria Feodora murió un día después del nacimiento de Woizlawa. Ella fue nombrada Woizlawa, por la hija de Wartislaw I (m. 1135), Duque de Pomerania, y la esposa de Pribislav (m. 1178), un príncipe Oborita y el primer duque de Mecklemburgo. Su nombre fue un reconocimiento de que la Casa de Mecklemburgo, aunque germanizada con el paso de los siglos, era originalmente de orígenes eslavos.

Era prima hermana de:
Cirilo Vladimirovich, Gran Duque de Rusia (1876-1938), pretendiente del trono ruso después del asesinato de su primo Nicolás II de Rusia.
Reina Alejandrina de Dinamarca (1879-1952), consorte de Cristián X de Dinamarca.
Cecilia, Princesa de la Corona alemana (1886-1954), esposa de Guillermo, Príncipe de la Corona alemana.
Reina Juliana de los Países Bajos (1909-2004), reina de los Países Bajos.

Boda de Juliana

Invitación 
Los preparativos para la boda de la única hija de la reina Guillermina de los Países Bajos, la Princesa de la Corona Juliana con el Príncipe alemán Bernardo de Lippe-Biesterfeld estaban en marcha en 1937 cuando ocurrió un pequeño escándalo diplomático.

El asunto fue el resultado de la opinión de Guillermina de que la boda fuera un asunto familiar; en consecuencia, no invitó a miembros de la realeza sino tenían un lazo familiar con ellos. Como resultado, las damas de honor eran sus parientes o amigos de la familia. Esto incluía a la propia Woizlawa (siendo prima hermana), la Duquesa Thyra de Mecklemburgo-Schwerin (su prima segunda), la Gran Duquesa Kira Kirillovna de Rusia (su prima hermana), la Princesa Sofía de Sajonia-Weimar-Eisenach (su prima segunda), y dos hermanas de Bernardo, entre otros.

Matrimonio y familia 
El 15 de septiembre de 1939 en Bad Doberan Woizlawa contrajo matrimonio con el Príncipe Enrique I de Reuss-Köstritz, hijo mayor del Príncipe Enrique XXXIV de Reuss-Köstritz y de la Princesa Sofía Renata de Reuss-Köstritz. Tuvieron seis hijos (una hija y cinco hijos).

Princesa Feodora de Reuss (n. 5 de febrero de 1942)
Príncipe Enrique VIII de Reuss (n. 30 de agosto de 1944)
Príncipe Enrique IX de Reuss (n. 30 de junio de 1947)
Príncipe Enrique X de Reuss (n. 28 de julio de 1948)
Príncipe Enrique XIII de Reuss (n. 4 de diciembre de 1951)
Príncipe Enrique XV de Reuss (n. 9 de octubre de 1956)

Al tiempo de su muerte, era la única miembro restante de la Casa de Mecklemburgo-Schwerin, después de sus primas segundas Donata y Edwina.

Reclamo restituido 

En 1935 el marido de Woizlawa Feodora fue adoptado por uno de sus parientes, el Príncipe Heredero Enrique XLV de Reuss (línea menor) (1895-1945), jefe y último miembro de la Casa de Reuss (línea menor), por razones de herencia, y después de la muerte de este último en 1945 lo convirtió en el único heredero de los activos privados que habían permanecido en propiedad de la Casa de Reuss (línea menor) después de su destronamiento en la Revolución alemana de 1918. En 1945, sin embargo, la reforma comunista de la tierra en la zona de ocupación soviética (Alemania Oriental) expropió todos los activos muebles e inmuebles de la Casa de Reuss. Después de la reunificación alemana de 1990, la princesa, como heredera de su marido, reclamó la restitución de bienes, en base a que su último marido era de nacionalidad británica, así como alemana, y por este motivo no debía haber sido expropiado bajo las leyes de ocupación. Además, una reclamación de restitución legal por los activos muebles fue aprobada por el Bundestag, llevando a una amplia devolución de bienes museísticos. En un acuerdo, la princesa también recibió el castillo de Thallwitz y algunas propiedades forestales, con el pabellón de caza de Waidmannsheil en Saaldorf, en las cercanías de Bad Lobenstein.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
Genealogics - Leo van de Pas Woizlawa Feodora Herzogin von Mecklenburg-Schwerin
thePeerage.com Woizlawa-Feodora Herzogin von Mecklenburg-Schwerin

Duquesas de Mecklemburgo-Schwerin
Centenarios de Alemania
Casa de Mecklemburgo-Schwerin
Casa de Reuss
Princesas de Reuss
Nacidos en Rostock